Symmachos ist der Name folgender Personen:
 Symmachos von Thasos, Herrscher von Thasos im 6. Jahrhundert v. Chr.
 Symmachos (Philologe), Verfasser eines Kommentars zu den Werken des Aristophanes im 2. Jahrhundert n. Chr.
 Symmachus der Ebionit, Übersetzer der hebräischen Bibel ins Griechische im 2./3. Jahrhundert n. Chr.